Insect signifie en anglais « insecte ». Ce terme peut désigner :

Cinéma 
 Insect, un film tchèque et slovaque réalisé par Jan Švankmajer, sorti en 2018 ;
 Insect, un film américain réalisé par Riccardo Paoletti, sorti en 2021.

Notes et références